Le mot anglais paddle désigne initialement une rame ou une palette.

 Dans les écoles de certains États des États-Unis d'Amérique, on utilise un instrument également nommé paddle pour administrer une fessée aux élèves indiscipliné(e)s. Les condamné(e)s doivent alors se pencher en avant sur une table ou un bureau.

 Le paddle est un sport pratiqué à l'aide d'une planche et d'une pagaie.

 Le paddle est également un périphérique informatique composé d'un bouton tournant.

 Le paddle-tennis est un sport de raquette se jouant sur un demi court de tennis.

 Kid Paddle est une série de bandes dessinées, ainsi que le nom de son personnage principal.

 L'opération Paddle est une opération militaire menée par les forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale.
Paddles est l'ancien chat de la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.